Munthuis, een instelling waar munten worden geslagen
 Munthof (Avignon), een bouwwerk in de Franse stad Avignon
 Munthof (Brussel), een voormalig bouwwerk in de Belgische plaats Sint-Gillis
 Munthof (metrostation), een station van de Brusselse metro